Sadkowice (gemeente), een gemeente in Polen
 Sadkowice (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente